The Big One (en español: El Grande) es un terremoto, que los científicos esperan que ocurra en California, por la falla de San Andrés. Se calcula que tenga una energía superior a 8 en escala de magnitud de momento.

Cómo será 
Según los científicos, se dice que este terremoto tendrá una magnitud superior a 8,1 y durará de 3 a 5 minutos. Dicen que las consecuencias serían catastróficas; desatando un tsunami que iría y vendría durante 24 horas, con una masa que sería 2 veces mayor a la que afectó a Chile en 2010.

Dónde 
Se estima que el terremoto ocurra a lo largo de la falla de San Andrés, por lo que el epicentro se situaría cerca de Springfield  y que desde ahí las ondas sísmicas se propagarán hacia el norte de todo Estados Unidos, afectando también al sur del estado. Así, se sentirá en San Diego, Oceanside, Los Ángeles y las regiones cercanas, afectando más a Los Ángeles donde las ondas quedarían atrapadas por las condiciones del suelo.

Véase también 
 Gran terremoto del Norte Grande de Chile
 Terremoto de Valdivia de 1960

Enlaces externos 
 The Big One en La Prensa (español)

Terremotos